Siły Powietrzne Izraela (ang. Israeli Air Force) – siły powietrzne Izraela, część Izraelskich Sił Obronnych
 Indyjskie Siły Powietrzne (ang. Indian Air Force) – jeden z rodzajów Indyjskich Sił Zbrojnych
 Międzynarodówka Federacji Anarchistycznych (ang. International of Anarchist Federations) – międzynarodowa organizacja anarchistyczna, zrzeszająca federacje anarchistyczne z różnych krajów
 Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (ang. International Astronautical Federation) – pozarządowa organizacja utworzona w 1950 roku z towarzystw narodowych zainteresowanych badaniami kosmicznymi i rakietowymi
 Międzynarodowy Festiwal Reklamy w Cannes (ang. International Advertising Festival) – międzynarodowy festiwal dla branży reklamy
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (ang. International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey - IAF)
 IAF (ang. International Accreditation Forum, Inc.) – międzynarodowa organizacja skupiająca jednostki akredytujące, jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące na całym świecie